Municipio de Wood River puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Wood River (condado de Madison, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Madison.
 Municipio de Wood River (condado de Custer, Nebraska), un municipio ubicado en el condado de Custer.
 Municipio de Wood River (condado de Hall, Nebraska), un municipio ubicado en el condado de Hall.